Bibb County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Bibb County (Alabama)
 Bibb County (Georgia)